El nombre Francisco Fortuny puede referirse a:

 Francisco Fortuny (1865-1942), pintor, dibujante e ilustrador de libros y revistas hispano-argentino;
 Francisco Fortuny de los Ríos (1955-), poeta, narrador y dramaturgo español.